Esistono più comuni francesi con questo nome

Clessé – Saona e Loira
Clessé – Deux-Sèvres